Лебедев, Владимир Васильевич: Лебедев, Владимир Васильевич (1891—1967) — русский советский живописец, график.
 Лебедев, Владимир Васильевич (род. 1945) — советский, российский востоковед-филолог, арабист.